Иоганн Пфафф:
 Пфафф, Иоганн Вильгельм Андреас (1774—1835) — немецкий математик и астроном.
 Пфафф, Иоганн Фридрих (1765—1825) — немецкий математик.